Die WCW International World Heavyweight Championship war ein Weltschwergewichts Wrestling-Titel von World Championship Wrestling. Eingeführt im September 1993, als Nachfolger der NWA World Heavyweight Championship wurde der Titel nur an männliche Einzelwrestler vergeben. Am 23. Juni 1994 wurde er mit der WCW World Heavyweight Championship vereinigt.

Geschichte 
Die WCW International World Heavyweight Championship entstammt aus der NWA World Heavyweight Championship und war die Weltschwergewichts Meisterschaft einer fiktiven Promotion namens WCW International.

Im September 1993 trennten sich World Championship Wrestling und National Wrestling Alliance wieder voneinander, nachdem sich andere NWA-Mitgliedspromotionen darüber beschwerten, dass der NWA World Heavyweight Championship nicht für sie zur Verfügung stand. Daraufhin erklärte die NWA den Titel für Vakant und erkannte, den amtierenden Titelträger Ric Flair, den Titel ab. Dennoch behielt die WCW den Big Gold Belt und führte Flair weiterhin als WCW International World Heavyweight Champion auf. Erst nach der Einstellung dieser Meisterschaft krönte die NWA einen neuen NWA World Heavyweight Champion. Trotzdem werden  WCW International World Heavyweight Regentschaften von der NWA und der WWE nicht anerkannt.

Bei Clash of the Champions XXVII am 23. Juni 1994 wurde der Titel in einem Vereinigungsmatch zwischen den amtierenden Titelträger Sting und den WCW World Heavyweight Champion Ric Flair vereinigt und eingestellt.

Liste der Titelträger

Titelstatistiken

Weblinks 
 WCW International World Heavyweight Championship Historie auf bleacherreport.com

Wrestlingtitel
World Championship Wrestling